Список угрожаемых видов пресмыкающихся содержит перечень видов рептилий (Reptilia), которым Международным союзом охраны природы и природных ресурсов (МСОП) присвоены охранные статусы «Уязвимый вид» (Vulnerable species, ), «Вымирающий вид» (Endangered species, ) либо «Вид на грани исчезновения» (Critically Endangered species, ). В настоящее время в Красный список угрожаемых видов МСОП (The IUCN Red List of Threatened Species) занесено 1185 редких и исчезающих видов пресмыкающихся, из них 455 видов — уязвимые, 471 вид — вымирающие и 259 видов — находящиеся на грани исчезновения. Ещё 2 вида черепах значатся в данном списке как исчезнувшие в дикой природе (категория «Исчезнувшие в дикой природе», Extinct in the Wild, ), а 27 видов рептилий — как уже полностью вымершие (категория «Исчезнувший вид», Extinct species, ). Они также представлены в этом перечне.

Всего известно 10 544 вида пресмыкающихся. Таким образом, более 11 % всех видов этих животных находятся под угрозой исчезновения.

Классификация пресмыкающихся в данном списке приведена в соответствии с герпетологической базой данных «The Reptile Database».

Отряд Крокодилы (Crocodylia)

Семейство Аллигаторовые (Alligatoridae) 
  Alligator sinensis — Китайский аллигатор

Семейство Настоящие крокодилы (Crocodylidae) 
  Crocodylus acutus — Острорылый крокодил
  Crocodylus intermedius — Оринокский крокодил
  Crocodylus mindorensis — Филиппинский крокодил
  Crocodylus palustris — Болотный крокодил
  Crocodylus rhombifer — Кубинский крокодил
  Crocodylus siamensis — Сиамский крокодил
  Mecistops cataphractus — Африканский узкорылый крокодил
  Osteolaemus tetraspis — Тупорылый крокодил
  Tomistoma schlegelii — Гавиаловый крокодил

Семейство Гавиаловые (Gavialidae) 
  Gavialis gangeticus — Гангский гавиал

Отряд Черепахи (Testudines)

Семейство Каймановые черепахи (Chelydridae) 
  Chelydra rossignonii
  Macrochelys temminckii — Грифовая черепаха

Семейство Американские пресноводные черепахи (Emydidae) 
  Actinemys marmorata — Мраморная черепаха
  Clemmys guttata
  Emydoidea blandingii
  Glyptemys insculpta
  Glyptemys muhlenbergii — Болотная черепаха Мюленберга
  Graptemys barbouri
  Graptemys caglei
  Graptemys flavimaculata
  Graptemys gibbonsi
  Graptemys oculifera
  Graptemys pearlensis
  Pseudemys alabamensis
  Terrapene carolina
  Terrapene coahuila
  Trachemys adiutrix
  Trachemys decorata — Испаньольская украшенная черепаха
  Trachemys gaigeae
  Trachemys ornata
  Trachemys taylori
  Trachemys terrapen
  Trachemys yaquia

Семейство Сухопутные черепахи (Testudinidae) 
  Astrochelys radiata — Лучистая черепаха
  Astrochelys yniphora
  Centrochelys sulcata
  Chelonoidis abingdonii
  Chelonoidis becki
  Chelonoidis chathamensis
  Chelonoidis chilensis — Аргентинская черепаха
  Chelonoidis darwini
  Chelonoidis denticulata — Зубчатая черепаха, или шабути
  Chelonoidis duncanensis
  Chelonoidis hoodensis
  Chelonoidis nigra — Галапагосская слоновая черепаха
  Chelonoidis porteri
  Chelonoidis vicina
  Cylindraspis indica — Реюньонская гигантская черепаха
  Cylindraspis inepta
  Cylindraspis peltastes — Родригеская черепаха
  Cylindraspis triserrata
  Cylindraspis vosmaeri — Гигантская черепаха Восмера
  Geochelone elegans — Звёздчатая черепаха
  Geochelone gigantea
  Geochelone platynota — Бирманская черепаха
  Gopherus agassizii — Пустынный западный гофер
  Gopherus flavomarginatus — Мексиканский гофер
  Gopherus polyphemus — Гофер-полифем
  Homopus signatus
  Homopus solus
  Indotestudo elongata — Желтоголовая индийская черепаха
  Indotestudo forstenii — Целебесская черепаха
  Indotestudo travancorica — Индийская черепаха
  Kinixys homeana
  Malacochersus tornieri — Плоскопанцирная черепаха

  Manouria emys — Коричневая черепаха
  Manouria impressa — Вдавленная черепаха
  Psammobates geometricus — Геометрическая черепаха
  Pyxis arachnoides — Паучья черепаха
  Pyxis planicauda — Плоскохвостая черепаха
  Testudo graeca — Средиземноморская черепаха
  Testudo graeca nikolskii — находящийся на грани исчезновения подвид средиземноморской черепахи, обитающий на черноморском побережье Кавказа.
  Testudo hermanni hermanni — номинативный подвид балканской черепахи (Testudo hermanni).
  Testudo horsfieldii — Среднеазиатская черепаха
  Testudo kleinmanni — Египетская черепаха

Семейство Азиатские пресноводные черепахи (Geoemydidae) 
  Batagur affinis
  Batagur baska — Батагур
  Batagur borneoensis
  Batagur dhongoka
  Batagur kachuga
  Batagur trivittata
  Cuora amboinensis — Амбоинская шарнирная черепаха
  Cuora aurocapitata
  Cuora bourreti
  Cuora flavomarginata
  Cuora galbinifrons — Индокитайская шарнирная черепаха
  Cuora mccordi
  Cuora mouhotii — Индийская шиповатая черепаха
  Cuora pani
  Cuora picturata
  Cuora trifasciata
  Cuora yunnanensis
  Cuora zhoui
  Geoclemys hamiltonii
  Geoemyda japonica
  Geoemyda spengleri
  Hardella thurjii
  Heosemys annandalii — Юньнаньская шарнирная черепаха
  Heosemys depressa — Колючая черепаха
  Heosemys grandis
  Heosemys spinosa
  Leucocephalon yuwonoi
  Malayemys subtrijuga
  Mauremys annamensis
  Mauremys mutica
  Mauremys nigricans
  Mauremys reevesii
  Mauremys sinensis
  Melanochelys tricarinata
  Morenia ocellata
  Morenia petersi
  Notochelys platynota
  Orlitia borneensis
  Pangshura sylhetensis
  Sacalia bealei
  Sacalia quadriocellata
  Siebenrockiella crassicollis
  Siebenrockiella leytensis
  Vijayachelys silvatica

Семейство Большеголовые черепахи (Platysternidae) 
  Platysternon megacephalum — Большеголовая черепаха

Семейство Двухкоготные черепахи (Carettochelyidae) 
  Carettochelys insculpta — Двухкоготная черепаха

Семейство Трёхкоготные черепахи (Trionychidae) 
  Amyda cartilaginea
  Apalone spinifera atra
  Chitra chitra
  Chitra indica
  Cyclanorbis elegans
  Cyclanorbis senegalensis
  Cycloderma frenatum
  Nilssonia formosa
  Nilssonia gangetica — Гангский трионикс
  Nilssonia hurum — Глазчатый трионикс
  Nilssonia leithii
  Nilssonia nigricans
  Palea steindachneri
  Pelochelys bibroni — Большая мягкотелая черепаха
  Pelochelys cantorii
  Pelodiscus sinensis — Дальневосточная черепаха
  Rafetus euphraticus — Евфратский трионикс
  Rafetus swinhoei
  Популяция африканского трионикса (Trionyx triunguis), обитающая на Ближнем Востоке (в Турции, Ливане, Сирии, Израиле).

Семейство Мексиканские черепахи (Dermatemydidae) 
  Dermatemys mawii — Мексиканская черепаха

Семейство Иловые черепахи (Kinosternidae) 
  Kinosternon angustipons — Карибская черепаха
  Kinosternon dunni
  Sternotherus depressus

Семейство Морские черепахи (Cheloniidae) 
  Caretta caretta — Каретта
  Популяция каретты из северо-восточной части Атлантического океана.
  Популяция каретты из северо-восточной части Индийского океана.
  Популяция каретты из северо-западной части Индийского океана.
  Популяция каретты из южной части Тихого океана.
  Chelonia mydas — Зелёная морская черепаха
  Eretmochelys imbricata — Бисса
  Lepidochelys kempii — Атлантическая ридлея
  Lepidochelys olivacea — Оливковая черепаха

Семейство Кожистые черепахи (Dermochelyidae) 
  Dermochelys coriacea — Кожистая черепаха
  Популяция кожистых черепах из восточной части Тихого океана.
  Популяция кожистых черепах из юго-западной части Атлантического океана.
  Популяция кожистых черепах из юго-западной части Индийского океана.
  Популяция кожистых черепах из западной части Тихого океана.

Семейство Змеиношейные черепахи (Chelidae) 
  Acanthochelys pallidipectoris
  Chelodina mccordi
  Chelodina parkeri
  Chelodina pritchardi
  Elseya bellii
  Elseya branderhorsti
  Elusor macrurus
  Hydromedusa maximiliani
  Mesoclemmys dahli
  Mesoclemmys hogei
  Mesoclemmys zuliae
  Pseudemydura umbrina — Болотная жабья черепаха
  Rheodytes leukops — Черепаха Фитцроя

Семейство Pelomedusidae 
  Pelusios broadleyi
  Pelusios castanoides intergularis
  Pelusios seychellensis
  Pelusios subniger parietalis

Семейство Podocnemididae 
  Erymnochelys madagascariensis — Мадагаскарская щитоногая черепаха
  Peltocephalus dumerilianus
  Podocnemis erythrocephala
  Podocnemis lewyana
  Podocnemis sextuberculata
  Podocnemis unifilis

Отряд Клювоголовые (Rhynchocephalia) 
  Sphenodon guntheri

Отряд Чешуйчатые (Squamata)

Подотряд Ящерицы (Sauria)

Семейство Агамовые (Agamidae) 
  Agama montana
  Bronchocela smaragdina
  Calotes liocephalus
  Ceratophora aspera
  Ceratophora tennentii
  Cophotis dumbara
  Ctenophorus yinnietharra
  Draco mindanensis
  Hydrosaurus pustulatus — Филиппинская парусная ящерица
  Otocryptis beddomii
  Phrynocephalus golubewii
  Phrynocephalus horvathi — Закавказская такырная круглоголовка
  Phrynocephalus persicus
  Phrynocephalus rossikowi
  Phrynocephalus saidalievi
  Phrynocephalus strauchi
  Trapelus savignii
  Tympanocryptis pinguicolla
  Uromastyx aegyptia — Дабб, или обыкновенный шипохвост
  Uromastyx thomasi

Семейство Хамелеоны (Chamaeleonidae) 
  Archaius tigris
  Bradypodion caeruleogula
  Bradypodion caffer
  Bradypodion kentanicum
  Bradypodion melanocephalum
  Bradypodion pumilum
  Bradypodion taeniabronchum
  Bradypodion thamnobates
  Brookesia bekolosy
  Brookesia bonsi
  Brookesia decaryi
  Brookesia dentata
  Brookesia desperata
  Brookesia ebenaui
  Brookesia exarmata
  Brookesia karchei
  Brookesia lineata
  Brookesia minima — Малая брукезия
  Brookesia perarmata — Панцирная брукезия
  Brookesia peyrierasi
  Brookesia ramanantsoai
  Brookesia tristis
  Brookesia tuberculata
  Brookesia vadoni
  Brookesia valerieae
  Calumma andringitraense
  Calumma capuroni
  Calumma cucullatum
  Calumma furcifer
  Calumma gallus
  Calumma glawi
  Calumma globifer
  Calumma hafahafa
  Calumma hilleniusi
  Calumma jejy
  Calumma oshaughnessyi
  Calumma peyrierasi
  Calumma tarzan
  Calumma tsaratananense
  Calumma tsycorne
  Calumma vencesi
  Calumma vohibola
  Furcifer antimena
  Furcifer balteatus
  Furcifer belalandaensis
  Furcifer campani
  Furcifer labordi
  Furcifer minor
  Furcifer nicosiai
  Furcifer petteri
  Furcifer rhinoceratus
  Kinyongia excubitor
  Kinyongia magomberae
  Kinyongia matschiei
  Kinyongia multituberculata
  Kinyongia mulyai
  Kinyongia tenuis
  Kinyongia vosseleri
  Nadzikambia mlanjensis
  Palleon nasus
  Rhampholeon acuminatus
  Rhampholeon beraduccii
  Rhampholeon bruessoworum
  Rhampholeon chapmanorum
  Rhampholeon hattinghi
  Rhampholeon marshalli
  Rhampholeon nebulauctor
  Rhampholeon platyceps
  Rhampholeon spinosus
  Rhampholeon temporalis
  Rhampholeon tilburyi
  Rhampholeon viridis
  Trioceros laterispinis
  Trioceros perreti
  Trioceros pfefferi
  Trioceros quadricornis
  Trioceros serratus

Семейство Crotaphytidae 
  Crotaphytus antiquus
  Crotaphytus reticulatus
  Gambelia sila

Семейство Dactyloidae 
  Anolis ahli
  Anolis amplisquamosus
  Anolis barkeri
  Anolis breedlovei
  Anolis cusuco
  Anolis guafe
  Anolis haetianus
  Anolis hobartsmithi
  Anolis juangundlachi
  Anolis koopmani
  Anolis longiceps
  Anolis loveridgei
  Anolis maculigula
  Anolis marron
  Anolis muralla
  Anolis naufragus
  Anolis pinchoti
  Anolis pogus
  Anolis proboscis — Хоботный анолис
  Anolis pygmaeus
  Anolis roosevelti
  Anolis ruizii
  Anolis strahmi

Семейство Hoplocercidae 
  Enyalioides oshaughnessyi
  Morunasaurus annularis
  Morunasaurus groi

Семейство Игуановые (Iguanidae) 
  Amblyrhynchus cristatus — Галапагосская морская игуана
  Amblyrhynchus cristatus albemarlensis
  Amblyrhynchus cristatus cristatus
  Amblyrhynchus cristatus hassi
  Amblyrhynchus cristatus mertensi
  Amblyrhynchus cristatus nanus
  Amblyrhynchus cristatus sielmanni
  Amblyrhynchus cristatus venustissimus
  Brachylophus bulabula
  Brachylophus fasciatus — Полосатая фиджийская игуана
  Brachylophus vitiensis — Пятнистобрюхая фиджийская игуана
  Conolophus marthae
  Conolophus pallidus — Бледный конолоф
  Conolophus subcristatus — Обыкновенный конолоф
  Ctenosaura bakeri
  Ctenosaura clarki
  Ctenosaura defensor
  Ctenosaura flavidorsalis
  Ctenosaura melanosterna
  Популяция игуаны Ctenosaura melanosterna с островов Кочинос в западной части Карибского моря в нескольких километрах к северу от Гондураса.
  Популяция игуаны Ctenosaura melanosterna из долины Агуан (Valle de Aguán) в северной части Гондураса.
  Ctenosaura nolascensis
  Ctenosaura oaxacana
  Ctenosaura oedirhina
  Ctenosaura palearis
  Ctenosaura quinquecariniata
  Cyclura carinata — Килеватая циклура, или килеватая кольцехвостая игуана
  Cyclura collei
  Cyclura cornuta — Игуана-носорог
  Cyclura cychlura — Обыкновенная циклура
  Cyclura cychlura cychlura
  Cyclura cychlura figginsi
  Cyclura cychlura inornata
  Cyclura lewisi
  Cyclura nubila — Кубинская циклура
  Cyclura nubila caymanensis
  Cyclura nubila nubila
  Cyclura onchiopsis
  Cyclura pinguis — Виргинская циклура
  Cyclura ricordii
  Cyclura rileyi
  Cyclura rileyi cristata
  Cyclura rileyi nuchalis
  Cyclura rileyi rileyi
  Cyclura stejnegeri
  Iguana delicatissima

Семейство Leiosauridae 
  Anisolepis longicauda
  Anisolepis undulatus
  Pristidactylus alvaroi
  Pristidactylus casuhatiensis
  Pristidactylus valeriae
  Pristidactylus volcanensis

Семейство Liolaemidae 
  Ctenoblepharys adspersa
  Liolaemus aparicioi
  Liolaemus arambarensis
  Liolaemus audituvelatus
  Liolaemus azarai
  Liolaemus cranwelli
  Liolaemus curis
  Liolaemus cuyumhue
  Liolaemus dicktracyi
  Liolaemus fabiani
  Liolaemus famatinae
  Liolaemus forsteri
  Liolaemus frassinettii
  Liolaemus halonastes
  Liolaemus hellmichi
  Liolaemus insolitus
  Liolaemus isabelae
  Liolaemus leopardinus
  Liolaemus loboi
  Liolaemus lorenzmuelleri
  Liolaemus lutzae
  Liolaemus manueli
  Liolaemus martorii
  Liolaemus morenoi
  Liolaemus multimaculatus
  Liolaemus occipitalis
  Liolaemus paulinae
  Liolaemus poconchilensis
  Liolaemus rabinoi
  Liolaemus riodamas
  Liolaemus robertoi
  Liolaemus salinicola
  Liolaemus scapularis
  Liolaemus stolzmanni
  Liolaemus tandiliensis
  Liolaemus thermarum
  Liolaemus torresi
  Liolaemus tregenzai
  Liolaemus variegatus
  Liolaemus villaricensis
  Phymaturus bibronii
  Phymaturus darwini
  Phymaturus mallimaccii
  Phymaturus tenebrosus
  Phymaturus vociferator

Семейство Phrynosomatidae 
  Sceloporus arenicolus
  Sceloporus chaneyi
  Sceloporus cyanostictus
  Sceloporus exsul
  Sceloporus goldmani
  Sceloporus maculosus
  Sceloporus megalepidurus
  Sceloporus oberon
  Uma exsul
  Uma inornata
  Urosaurus auriculatus
  Urosaurus clarionensis
  Uta encantadae
  Uta lowei
  Uta palmeri
  Uta tumidarostra

Семейство Polychrotidae 
  Polychrus peruvianus

Семейство Tropiduridae 
  Leiocephalus altavelensis
  Leiocephalus cuneus
  Leiocephalus endomychus
  Leiocephalus eremitus
  Leiocephalus greenwayi
  Leiocephalus herminieri
  Leiocephalus onaneyi
  Leiocephalus pratensis
  Leiocephalus psammodromus
  Leiocephalus rhutidira
  Leiocephalus vinculum
  Stenocercus chinchaoensis
  Stenocercus festae
  Stenocercus haenschi
  Stenocercus modestus
  Stenocercus torquatus
  Stenocercus varius
  Tropidurus xanthochilus

Семейство Гекконы (Gekkonidae) 
  Afroedura multiporis
  Ailuronyx trachygaster
  Alsophylax laevis
  Alsophylax loricatus
  Alsophylax szczerbaki
  Alsophylax tadjikiensis
  Blaesodactylus boivini
  Christinus guentheri
  Cnemaspis anaikattiensis
  Cnemaspis elgonensis
  Cnemaspis goaensis
  Cnemaspis indica
  Cnemaspis indraneildasii
  Cnemaspis jerdonii
  Cnemaspis occidentalis
  Cnemaspis otai
  Cnemaspis psychedelica
  Cnemaspis wynadensis
  Cryptactites peringueyi
  Cyrtodactylus cavernicolus
  Cyrtodactylus hidupselamanya
  Dierogekko inexpectatus
  Dierogekko kaalaensis
  Dierogekko koniambo
  Dierogekko nehoueensis
  Dierogekko poumensis
  Dierogekko thomaswhitei
  Dierogekko validiclavis
  Ebenavia maintimainty
  Geckoella jeyporensis
  Gehyra barea
  Gekko ernstkelleri
  Gekko gigante
  Gekko swinhonis
  Hemidactylus albofasciatus
  Hemidactylus bouvieri
  Hemidactylus dracaenacolus
  Hemidactylus gujaratensis
  Hemidactylus kundaensis
  Hemidactylus sataraensis
  Homopholis mulleri
  Lepidodactylus euaensis
  Lepidodactylus gardineri
  Lepidodactylus listeri
  Lepidodactylus manni
  Luperosaurus joloensis
  Luperosaurus macgregori
  Lygodactylus bivittis
  Lygodactylus blanci
  Lygodactylus gravis
  Lygodactylus intermedius
  Lygodactylus madagascariensis
  Lygodactylus methueni
  Lygodactylus mirabilis
  Lygodactylus ornatus
  Lygodactylus roavolana
  Lygodactylus williamsi
  Matoatoa brevipes
  Mediodactylus amictopholis
  Nactus coindemirensis
  Nactus serpensinsula — Змеиноостровной геккон
  Oedodera marmorata
  Pachydactylus goodi
  Paragehyra gabriellae
  Paragehyra petiti
  Paroedura androyensis
  Paroedura lohatsara
  Paroedura masobe
  Paroedura sanctijohannis
  Paroedura tanjaka
  Paroedura vazimba
  Perochirus ateles
  Phelsuma antanosy
  Phelsuma breviceps
  Phelsuma flavigularis
  Phelsuma gigas — Гигантский дневной геккон
  Phelsuma guentheri — Дневной геккон Гюнтера
  Phelsuma hielscheri
  Phelsuma klemmeri
  Phelsuma masohoala
  Phelsuma nigristriata
  Phelsuma pronki
  Phelsuma robertmertensi
  Phelsuma roesleri
  Phelsuma seippi
  Phelsuma serraticauda — Зубчатохвостая фельзума
  Phelsuma standingi — Фельзума Стандинга
  Phelsuma vanheygeni
  Pseudogekko brevipes
  Uroplatus ebenaui
  Uroplatus giganteus
  Uroplatus guentheri
  Uroplatus henkeli
  Uroplatus malahelo
  Uroplatus malama
  Uroplatus pietschmanni

Семейство Carphodactylidae 
  Nephrurus deleani
  Phyllurus gulbaru

Семейство Diplodactylidae 
  Bavayia exsuccida
  Bavayia goroensis
  Bavayia ornata
  Eurydactylodes occidentalis
  Eurydactylodes symmetricus
  Hoplodactylus delcourti
  Hoplodactylus stephensi
  Rhacodactylus chahoua — Малый новокаледонский геккон
  Rhacodactylus ciliatus — Ресничный геккон-бананоед
  Rhacodactylus sarasinorum
  Rhacodactylus trachyrhynchus

Семейство Эублефаровые (Eublepharidae) 
  Goniurosaurus catbaensis
  Goniurosaurus kuroiwae — Японский эублефар

Семейство Phyllodactylidae 
  Asaccus montanus
  Homonota rupicola
  Homonota taragui
  Phyllodactylus angustidigitus
  Phyllodactylus delsolari
  Phyllodactylus hispaniolae
  Phyllodactylus insularis
  Phyllodactylus leoni
  Phyllodactylus lepidopygus
  Phyllodactylus pulcher
  Phyllodactylus sentosus
  Phyllodactylus sommeri
  Phyllodactylus thompsoni
  Tarentola boavistensis
  Tarentola chazaliae
  Tarentola gigas

Семейство Sphaerodactylidae 
  Aristelliger hechti
  Gonatodes astralis
  Gonatodes daudini
  Gonatodes infernalis
  Gonatodes purpurogularis
  Gonatodes seigliei
  Lepidoblepharis conolepis
  Lepidoblepharis grandis
  Lepidoblepharis miyatai
  Lepidoblepharis williamsi
  Saurodactylus fasciatus
  Sphaerodactylus armasi
  Sphaerodactylus asterulus
  Sphaerodactylus beattyi
  Sphaerodactylus callocricus
  Sphaerodactylus cinereus
  Sphaerodactylus cochranae
  Sphaerodactylus cryphius
  Sphaerodactylus dacnicolor
  Sphaerodactylus dimorphicus
  Sphaerodactylus elasmorhynchus
  Sphaerodactylus epiurus
  Sphaerodactylus inaguae
  Sphaerodactylus intermedius
  Sphaerodactylus kirbyi
  Sphaerodactylus ladae
  Sphaerodactylus lazelli
  Sphaerodactylus mariguanae
  Sphaerodactylus nycteropus
  Sphaerodactylus ocoae
  Sphaerodactylus oliveri
  Sphaerodactylus omoglaux
  Sphaerodactylus oxyrhinus
  Sphaerodactylus parkeri
  Sphaerodactylus parthenopion — Виргинский круглопалый геккон
  Sphaerodactylus perissodactylius
  Sphaerodactylus phyzacinus
  Sphaerodactylus pimienta
  Sphaerodactylus plummeri
  Sphaerodactylus randi
  Sphaerodactylus rhabdotus
  Sphaerodactylus richardsoni
  Sphaerodactylus ruibali
  Sphaerodactylus samanensis
  Sphaerodactylus scapularis
  Sphaerodactylus schuberti
  Sphaerodactylus schwartzi
  Sphaerodactylus semasiops
  Sphaerodactylus sommeri
  Sphaerodactylus storeyae
  Sphaerodactylus streptophorus
  Sphaerodactylus thompsoni
  Sphaerodactylus torrei
  Sphaerodactylus williamsi
  Sphaerodactylus zygaena

Семейство Чешуеноги (Pygopodidae) 
  Aprasia aurita
  Aprasia rostrata
  Delma impar
  Delma labialis
  Delma torquata
  Ophidiocephalus taeniatus
  Paradelma orientalis — Восточная парадельма

Семейство Поясохвосты (Cordylidae) 
  Cordylus meculae
  Cordylus nebulosus
  Hemicordylus nebulosus
  Platysaurus imperator
  Platysaurus intermedius inopinus
  Platysaurus monotropis
  Smaug giganteus — Гигантский поясохвост

Семейство Геррозавры (Gerrhosauridae) 
  Tetradactylus breyeri
  Tetradactylus eastwoodae
  Tetradactylus fitzsimonsi
  Tetradactylus udzungwensis
  Tracheloptychus petersi
  Zonosaurus anelanelany
  Zonosaurus boettgeri
  Zonosaurus maximus
  Zonosaurus quadrilineatus
  Zonosaurus subunicolor

Семейство Настоящие ящерицы (Lacertidae) 
  Acanthodactylus ahmaddisii
  Acanthodactylus beershebensis
  Acanthodactylus blanci
  Acanthodactylus felicis
  Acanthodactylus harranensis
  Acanthodactylus mechriguensis
  Acanthodactylus pardalis
  Acanthodactylus schreiberi
  Acanthodactylus spinicauda
  Algyroides marchi
  Darevskia alpina
  Darevskia bendimahiensis
  Darevskia clarkorum
  Darevskia dryada
  Darevskia kopetdaghica
  Darevskia rostombekovi — Ящерица Ростомбекова
  Darevskia uzzelli
  Dinarolacerta mosorensis
  Eremias pleskei — Закавказская ящурка
  Gallotia auaritae
  Gallotia bravoana
  Gallotia intermedia
  Gallotia simonyi
  Iberolacerta aranica
  Iberolacerta aurelioi
  Iberolacerta cyreni
  Iberolacerta martinezricai
  Iberolacerta monticola — Горная ящерица
  Parvilacerta fraasii
  Philochortus zolii
  Phoenicolacerta kulzeri
  Podarcis carbonelli
  Podarcis cretensis
  Podarcis gaigeae
  Podarcis levendis
  Podarcis lilfordi — Балеарская ящерица
  Podarcis milensis
  Podarcis raffonei
  Psammodromus microdactylus
  Takydromus toyamai
  Zootoca vivipara pannonica

Семейство Сцинковые (Scincidae) 
  Acontias poecilus
  Acontias rieppeli
  Alinea lanceolata
  Alinea luciae
  Amphiglossus alluaudi
  Amphiglossus anosyensis
  Amphiglossus ardouini
  Amphiglossus decaryi
  Amphiglossus mandokava
  Amphiglossus splendidus
  Anomalopus mackayi
  Aspronema cochabambae
  Barkudia insularis
  Brachymeles cebuensis
  Brachymeles vermis
  Caledoniscincus auratus
  Caledoniscincus chazeaui
  Caledoniscincus orestes
  Caledoniscincus renevieri
  Caledoniscincus terma
  Capitellum mariagalantae
  Capitellum metallicum
  Capitellum parvicruzae
  Celatiscincus euryotis
  Celatiscincus similis
  Chalcides ebneri
  Chalcides guentheri
  Chalcides manueli
  Chalcides mauritanicus
  Chalcides minutus
  Chalcides parallelus
  Chalcides simonyi
  Chioninia coctei
  Chioninia vaillantii
  Copeoglossum redondae
  Cryptoblepharus gloriosus
  Ctenotus lancelini
  Ctenotus zastictus
  Dasia griffini
  Dasia subcaerulea
  Egernia stokesii aethiops
  Egernia stokesii badia
  Emoia adspersa
  Emoia aneityumensis
  Emoia boettgeri
  Emoia campbelli
  Emoia erronan
  Emoia lawesi
  Emoia loyaltiensis
  Emoia mokosariniveikau
  Emoia nativitatis
  Emoia parkeri
  Emoia ponapea
  Emoia samoensis
  Emoia slevini
  Emoia trossula
  Emoia tuitarere
  Eulamprus leuraensis
  Eulamprus tympanum marnieae
  Eurylepis poonaensis
  Eutropis clivicola
  Geoscincus haraldmeieri
  Gongylomorphus bojerii
  Graciliscincus shonae
  Janetaescincus braueri
  Janetaescincus veseyfitzgeraldi
  Kaestlea laterimaculata
  Kanakysaurus viviparus
  Kanakysaurus zebratus
  Lacertoides pardalis
  Lankascincus deignani
  Leiolopisma alazon
  Leiolopisma mauritiana
  Leiolopisma telfairii — Лейолописма Телфера
  Leptosiaphos meleagris
  Leptosiaphos pauliani
  Lerista allanae
  Lerista vittata
  Liopholis kintorei
  Liopholis pulchra longicauda
  Lioscincus maruia
  Lioscincus steindachneri
  Lioscincus vivae
  Lygosoma ashwamedhi
  Mabuya hispaniolae
  Mabuya mabouya
  Mabuya montserratae
  Madascincus arenicola
  Madascincus macrolepis
  Madascincus nanus
  Marisora aurulae
  Marisora roatanae
  Marmorosphax boulinda
  Marmorosphax kaala
  Marmorosphax montana
  Marmorosphax taom
  Melanoseps emmrichi
  Nannoscincus exos
  Nannoscincus garrulus
  Nannoscincus gracilis
  Nannoscincus greeri
  Nannoscincus hanchisteus
  Nannoscincus humectus
  Nannoscincus manautei
  Nannoscincus mariei
  Nannoscincus rankini
  Nannoscincus slevini
  Niveoscincus palfreymani
  Oligosoma alani
  Oligosoma fallai
  Oligosoma grande
  Oligosoma homalonotum
  Oligosoma lichenigera
  Oligosoma macgregori
  Oligosoma microlepis
  Oligosoma otagense
  Oligosoma striatum
  Oligosoma waimatense
  Oligosoma whitakeri
  Panaspis africanus
  Panaspis annobonensis
  Panopa croizati
  Paracontias fasika
  Paracontias kankana
  Paracontias minimus
  Paracontias rothschildi
  Parvoscincus sisoni
  Phoboscincus bocourti
  Plestiodon dugesii
  Plestiodon longirostris
  Plestiodon reynoldsi
  Pseudoacontias angelorum
  Pseudoacontias menamainty
  Pseudoacontias unicolor
  Pygomeles petteri
  Scelotes bourquini
  Scelotes guentheri
  Scelotes inornatus
  Sigaloseps ruficauda
  Simiscincus aurantiacus
  Sirenoscincus yamagishi
  Sphenomorphus knollmanae
  Spondylurus anegadeae
  Spondylurus culebrae
  Spondylurus fulgida
  Spondylurus haitiae
  Spondylurus lineolatus
  Spondylurus macleani
  Spondylurus magnacruzae
  Spondylurus martinae
  Spondylurus monae
  Spondylurus monitae
  Spondylurus nitidus
  Spondylurus powelli
  Spondylurus semitaeniatus
  Spondylurus sloanii
  Spondylurus spilonotus
  Spondylurus turksae
  Tachygyia microlepis
  Tiliqua adelaidensis
  Trachylepis dumasi
  Trachylepis lavarambo
  Trachylepis loluiensis
  Trachylepis tavaratra
  Trachylepis wrightii
  Tropidoscincus aubrianus
  Typhlacontias kataviensis
  Tytthoscincus biparietalis
  Voeltzkowia mira

Семейство Ночные ящерицы (Xantusiidae) 
  Lepidophyma gaigeae
  Lepidophyma lipetzi
  Lepidophyma micropholis
  Xantusia gracilis

Семейство Gymnophthalmidae 
  Anadia antioquensis
  Anadia blakei
  Anadia brevifrontalis
  Anadia pamplonensis
  Anadia pariaensis
  Bachia bresslaui
  Calyptommatus confusionibus
  Echinosaura brachycephala
  Echinosaura sulcarostrum
  Euspondylus monsfumus
  Macropholidus annectens
  Potamites ocellatus
  Proctoporus cephalolineatus
  Psilophthalmus paeminosus
  Ptychoglossus bicolor
  Ptychoglossus danieli
  Riama anatoloros
  Riama aurea
  Riama balneator
  Riama columbiana
  Riama crypta
  Riama labionis
  Riama laevis
  Riama oculata
  Riama petrorum
  Riama rhodogaster
  Riama simotera
  Riama stigmatoral
  Teuchocercus keyi

Семейство Тейиды (Teiidae) 
  Ameiva atrata
  Ameiva cineracea
  Ameiva corax
  Ameiva corvina
  Ameiva dorsalis
  Ameiva polops
  Ameiva provitaae
  Ameiva wetmorei
  Aspidoscelis catalinensis
  Aspidoscelis gypsi
  Aspidoscelis labialis
  Aspidoscelis martyris
  Cnemidophorus vanzoi
  Contomastix charrua
  Contomastix vittata
  Holcosus orcesi

Семейство Веретеницевые (Anguidae) 
  Abronia anzuetoi
  Abronia aurita
  Abronia campbelli
  Abronia chiszari
  Abronia deppii
  Abronia fimbriata
  Abronia frosti
  Abronia fuscolabialis
  Abronia gaiophantasma
  Abronia graminea — Древесная аброния
  Abronia martindelcampoi
  Abronia matudai
  Abronia meledona
  Abronia mixteca
  Abronia montecristoi
  Abronia oaxacae
  Abronia salvadorensis
  Abronia taeniata
  Abronia vasconcelosii
  Barisia herrerae
  Barisia rudicollis
  Celestus agasepsoides
  Celestus anelpistus
  Celestus barbouri
  Celestus bivittatus
  Celestus darlingtoni
  Celestus duquesneyi
  Celestus fowleri
  Celestus haetianus
  Celestus hewardi
  Celestus macrotus
  Celestus maculatus
  Celestus microblepharis
  Celestus molesworthi
  Celestus montanus
  Celestus occiduus
  Celestus warreni — Островной целестус
  Diploglossus montisserrati
  Elgaria panamintina
  Gerrhonotus parvus
  Mesaspis juarezi
  Ophisaurus ceroni
  Ophisaurus hainanensis

Семейство Безногие ящерицы (Anniellidae) 
  Anniella geronimensis — Джеронимская безногая ящерица

Семейство Ксенозавры (Xenosauridae) 
  Xenosaurus grandis — Большой ксенозавр
  Xenosaurus newmanorum
  Xenosaurus platyceps — Плоскоголовый ксенозавр

Семейство Вараны (Varanidae) 
  Varanus komodoensis — Комодский варан
  Varanus mabitang
  Varanus olivaceus

Семейство Крокодиловые ящерицы (Shinisauridae) 
  Shinisaurus crocodilurus — Крокодиловый шинизавр

Подотряд Амфисбены (Amphisbaenia)

Семейство Амфисбеновые (Amphisbaenidae) 
  Amphisbaena caudalis
  Amphisbaena cayemite
  Amphisbaena fenestrata
  Amphisbaena gonavensis
  Amphisbaena hyporissor
  Amphisbaena innocens
  Amphisbaena leali
  Chirindia langi occidentalis
  Cynisca gansi
  Cynisca kigomensis
  Cynisca leonina
  Cynisca nigeriensis
  Cynisca oligopholis

Подотряд Змеи (Ophidia)

Семейство Щитохвостые змеи (Uropeltidae) 
  Melanophidium bilineatum
  Platyplectrurus madurensis
  Rhinophis travancoricus
  Uropeltis phipsonii

Семейство Питоны (Pythonidae) 
  Aspidites ramsayi — Австралийский питон Рамсея
  Python bivittatus — Тёмный тигровый питон
  Python kyaiktiyo

Семейство Ложноногие (Boidae) 
  Chilabothrus exsul
  Chilabothrus granti
  Chilabothrus monensis
  Chilabothrus subflavus
  Corallus blombergi
  Corallus cropanii

Семейство Ужеобразные (Colubridae)

Подсемейство Calamariinae 
  Calamaria ingeri
  Calamaria prakkei
  Calamaria yunnanensis
  Pseudorabdion mcnamarae
  Pseudorabdion montanum
  Pseudorabdion talonuran

Подсемейство Colubrinae 
  Ahaetulla perroteti
  Boiga bourreti
  Boiga saengsomi
  Chironius vincenti
  Dendrophidion boshelli
  Drymoluber apurimacensis
  Dryocalamus philippinus
  Dryophiops philippina
  Euprepiophis perlacea
  Ficimia hardyi
  Gongylosoma mukutense
  Hierophis cypriensis
  Lampropeltis herrerae
  Leptophis modestus
  Lycodon chrysoprateros
  Lycodon paucifasciatus
  Masticophis anthonyi
  Oligodon booliati
  Oligodon brevicauda
  Oligodon juglandifer
  Oligodon lacroixi
  Oligodon meyerinkii
  Oligodon modestum
  Oligodon pulcherrimus
  Orthriophis moellendorfi
  Oxybelis wilsoni
  Pituophis ruthveni
  Tantilla boipiranga
  Tantilla flavilineata
  Tantilla insulamontana
  Tantilla jani
  Tantilla lempira
  Tantilla oolitica
  Tantilla petersi
  Tantilla psittaca
  Tantilla shawi
  Tantilla tritaeniata
  Telescopus hoogstraali
  Tetralepis fruhstorferi
  Thelotornis usambaricus
  Thrasops schmidti

Подсемейство Natricinae 
  Adelophis copei
  Hebius metusium
  Hebius miyajimae
  Hologerrhum dermali
  Lycognathophis seychellensis
  Natrix megalocephala — Колхидский уж
  Natrix natrix cetti — подвид обыкновенного ужа (Natrix natrix) с острова Сардиния в Средиземном море.
  Natrix natrix schweizeri — подвид обыкновенного ужа (Natrix natrix) с острова Милос в Эгейском море.
  Opisthotropis alcalai
  Opisthotropis kikuzatoi
  Storeria hidalgoensis
  Thamnophis gigas
  Thamnophis melanogaster
  Thamnophis mendax
  Thamnophis scaliger
  Tropidonophis negrosensis

Подсемейство Толстоголовые змеи (Dipsadinae) 
  Adelphicos daryi
  Adelphicos ibarrorum
  Adelphicos veraepacis
  Alsophis antiguae
  Alsophis antillensis
  Alsophis rijgersmaei
  Alsophis rufiventris
  Alsophis sanctonum
  Arrhyton tanyplectum
  Atractus carrioni
  Atractus duboisi
  Atractus microrhynchus
  Atractus modestus
  Atractus nicefori
  Atractus occidentalis
  Atractus paucidens
  Atractus roulei
  Borikenophis sanctaecrucis
  Calamodontophis paucidens
  Calamodontophis ronaldoi
  Chapinophis xanthocheilus
  Chersodromus rubriventris
  Clelia errabunda
  Coniophanes dromiciformis
  Dipsas albifrons cavalheiroi
  Dipsas elegans
  Emmochliophis miops
  Enulius bifoveatus
  Enulius roatenensis
  Erythrolamprus atraventer
  Erythrolamprus cursor
  Erythrolamprus ornatus
  Erythrolamprus perfuscus
  Erythrolamprus triscalis
  Geophis damiani
  Geophis fulvoguttatus
  Geophis juliai
  Geophis nephodrymus
  Geophis talamancae
  Haitiophis anomalus
  Heterodon simus — Южный крючконосый уж
  Hypsirhynchus ater
  Hypsirhynchus melanichnus
  Hypsirhynchus polylepis
  Hypsirhynchus scalaris
  Ialtris agyrtes
  Ialtris haetianus
  Ialtris parishi
  Omoadiphas aurula
  Omoadiphas cannula
  Omoadiphas texiguatensis
  Philodryas livida
  Rhadinaea fulvivittis
  Rhadinaea marcellae
  Rhadinaea montana
  Rhadinaea stadelmani
  Rhadinella hempsteadae
  Rhadinella montecristi
  Rhadinella pegosalyta
  Rhadinella posadasi
  Rhadinella tolpanorum
  Saphenophis sneiderni
  Sibon lamari
  Sibon merendonensis
  Synophis plectovertebralis
  Tantalophis discolor
  Thermophis zhaoermii
  Trimetopon simile
  Trimetopon viquezi

Семейство Lamprophiidae 
  Alluaudina mocquardi
  Brygophis coulangesi
  Buhoma procterae
  Compsophis vinckei
  Compsophis zeny
  Heteroliodon fohy
  Lamprophis geometricus
  Liophidium mayottensis
  Liophidium therezieni
  Liopholidophis grandidieri
  Lycodryas citrinus
  Lycodryas guentheri
  Lycodryas inopinae
  Lycodryas inornatus
  Lycophidion nanus
  Pararhadinaea melanogaster
  Phisalixella variabilis
  Prosymna ornatissima
  Psammophis leightoni
  Pseudoxyrhopus ankafinaensis
  Pseudoxyrhopus kely
  Pseudoxyrhopus oblectator
  Pseudoxyrhopus sokosoko
  Thamnosophis martae
  Thamnosophis stumpffi

Семейство Аспидовые (Elapidae) 
  Aipysurus apraefrontalis
  Aipysurus foliosquama
  Aipysurus fuscus
  Austrelaps labialis
  Bungarus andamanensis
  Bungarus slowinskii
  Denisonia maculata
  Elapsoidea chelazzii
  Elapsoidea nigra
  Furina dunmalli
  Hoplocephalus bungaroides
  Hydrophis semperi
  Laticauda crockeri — Озёрный плоскохвост
  Laticauda schistorhynchus
  Loveridgelaps elapoides
  Micrurus catamayensis
  Micrurus ephippifer
  Micrurus ruatanus
  Naja atra
  Naja mandalayensis
  Naja siamensis
  Ogmodon vitianus
  Ophiophagus hannah — Королевская кобра
  Paroplocephalus atriceps
  Toxicocalamus longissimus

Семейство Homalopsidae 
  Cerberus microlepis
  Enhydris longicauda
  Enhydris vorisi

Семейство Гадюковые (Viperidae) 
  Atheris barbouri
  Atheris ceratophora — Рогатая древесная гадюка
  Atropoides indomitus
  Bitis albanica
  Bitis armata
  Bitis inornata
  Bitis schneideri
  Bothriechis aurifer
  Bothriechis marchi
  Bothriechis rowleyi
  Bothrops alcatraz
  Bothrops insularis — Островной ботропс
  Bothrops lojanus
  Bothrops pirajai
  Crotalus catalinensis
  Crotalus pusillus
  Crotalus stejnegeri
  Cryptelytrops honsonensis
  Cryptelytrops kanburiensis
  Cryptelytrops rubeus
  Gloydius shedaoensis
  Lachesis muta rhombeata
  Macrovipera schweizeri
  Mixcoatlus barbouri
  Mixcoatlus melanurus
  Montivipera albicornuta
  Montivipera albizona — Анатолийская гадюка
  Montivipera bornmuelleri — Гадюка Борнмюллера
  Montivipera latifii
  Montivipera wagneri
  Ophryacus undulatus
  Popeia buniana
  Popeia nebularis
  Protobothrops mangshanensis
  Protobothrops sieversorum
  Protobothrops trungkhanhensis
  Vipera anatolica
  Vipera darevskii — Гадюка Даревского
  Vipera dinniki — Гадюка Динника
  Vipera ebneri
  Vipera eriwanensis — Армянская степная гадюка
  Vipera kaznakovi — Кавказская гадюка
  Vipera latastei — Курносая гадюка
  Vipera magnifica
  Vipera orlovi
  Vipera pontica
  Vipera ursinii — Степная гадюка
  Vipera ursinii moldavica
  Vipera ursinii rakosiensis
  Viridovipera truongsonensis

Семейство Лучистые змеи (Xenodermidae) 
  Achalinus hainanus
  Achalinus jinggangensis
  Achalinus werneri

Семейство Слепозмейки (Typhlopidae) 
  Afrotyphlops gierrai
  Amerotyphlops stadelmani
  Amerotyphlops tasymicris
  Amerotyphlops trinitatus
  Amerotyphlops tycherus
  Antillotyphlops granti
  Letheobia uluguruensis
  Ramphotyphlops exocoeti
  Ramphotyphlops suluensis
  Typhlops agoralionis
  Typhlops capitulatus
  Typhlops cariei
  Typhlops caymanensis
  Typhlops epactius
  Typhlops eperopeus
  Typhlops gonavensis
  Typhlops hectus
  Typhlops lazelli
  Typhlops monensis
  Typhlops naugus
  Typhlops proancylops
  Typhlops schmutzi
  Typhlops sylleptor
  Typhlops syntherus
  Typhlops tetrathyreus
  Typhlops titanops
  Xenotyphlops grandidieri

Семейство Узкоротые змеи (Leptotyphlopidae) 
  Mitophis asbolepis
  Mitophis calypso
  Mitophis leptepileptus
  Mitophis pyrites
  Tetracheilostoma breuili
  Tetracheilostoma carlae

Семейство Маскаренские удавы (Bolyeriidae) 
  Bolyeria multocarinata
  Casarea dussumieri — Древесный маскаренский удав

Семейство Земляные удавы (Tropidophiidae) 
  Exiliboa placata
  Tropidophis hendersoni

См. также 
 Список угрожаемых видов земноводных
 Список угрожаемых видов рыб
 Список угрожаемых видов птиц
 Список угрожаемых видов млекопитающих
 Список угрожаемых видов животных

Примечания 

Пресмыкающиеся
Списки пресмыкающихся